Goldmarie steht für:
 Goldmarie, eine Gestalt aus dem Märchen Frau Holle
 Goldmarie (Pflanze), eine Zierpflanze aus der Gattung der Zweizähne (Bidens ferulifolia)

Siehe auch:
 Goldmaria, eine Gestalt aus dem Märchen Die Goldmaria und die Pechmaria
 Frau Holle – Das Märchen von Goldmarie und Pechmarie (Märchenfilm)
Pechmarie (Begriffsklärung)